CAFC – skrót odnoszący się do angielskich klubów piłkarskich:
 Charlton Athletic F.C.
 Crewe Alexandra F.C.